Kim Moon-soo (politicus), een Zuid-Koreaanse politicus
 Kim Moon-soo (badmintonner), een Zuid-Koreaanse badminton-speler
 Kim Moon-soo (artiest)
 Kim Moon-soo (atleet)